Kåfjorden kan vise til flere fjorde i Norge:

 Kåfjorden – en arm af fjorden Lyngenfjorden i Troms fylke.
 Kåfjorden (Nordkap) – en fjord i Nordkapp kommune i Finnmark fylke.
 Kåfjorden (Alta) – en fjord i Alta kommune i Finnmark.
 Kvåfjorden, eller Kåfjorden – en fjord i Mandal og Lindesnes kommuner i Vest-Agder fylke.

Se også 
 Kåfjord kommune